Saison 3 de Chicago PD#Épisode 10 : Serment d'hypocrite
Saison 6 de Flash#Épisode 4 : Le Serment d'hypocrite
Liste des épisodes de Maguy#Saison 1 diffusée sur Antenne 2 (1985)
Météo+#Saison 1 (2008)
Yelo Molo#Discographie